Дахнівка — мікрорайон міста Черкаси
 Дахнівка — село Городоцького району Хмельницької області